25 – rok
 25 (liczba)
 25 (parowóz)
 25 (album Adele)
 25 (album Bartka Wrony)
 25 (album Shakin’ Dudiego)